Das Monte Carlo Classic 2004 fand vom 19. bis 23. Oktober 2004 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 20.000 US-Dollar.

Cassie Jackman gewann das Turnier, im Finale setzte sie sich gegen Jenny Tranfield mit 9:6, 9:0 und 9:5 durch. Es war Jackmans 27. Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2004
WSA World Tour 2004/05